

Codici 
 EDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eldoret (Kenya)

Altro 
 EDL – Electrodless Discharge Lamps (Lampada a scarica senza elettrodo) – lampada usata in spettroscopia di assorbimento atomico